Neumann kan som auktorsförkortning betyda:

 Joseph Henri François Neumann
 Oscar Rudolph Neumann
 Rudolf Otto Neumann

Robotskapade auktorsförkortningar